Karol Taylor – inżynier, profesor, dziekan Wydziałów Mechanicznych Politechnik Warszawskiej i Gdańskiej, twórca ciągówki
 Karol Taylor – mikrobiolog, twórca Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego